Ez a lista az ENSZ által elismert 195 ország közül azt a 142-t tartalmazza, amely rendelkezik saját hadsereggel. Ezek 2022-es adatok.

Jegyzetek 

Listák
Hadügy